Шахотько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шахотько, Евгения Леонидовна (род. 1968) — российский театральный художник, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».
 Шахотько, Людмила Петровна (1940—2016) — советский демограф, экономист, социолог и географ, профессор.